Guardian ( für Hüter, Aufseher) steht für:

 The Guardian, eine britische Tageszeitung
 Guardian Unlimited, die Webpräsenz der Zeitschrift „The Guardian“
 The Guardian (Zeitschrift), eine in den Jahren 1712/13 erschienene britische moralische Wochenschrift
 The Guardian (Nigeria), eine nigerianische Tageszeitung
 Guardian (Band), eine US-amerikanische Rockband
 Guardian Industries, ein US-amerikanisches Unternehmen der Glasbranche
 Grumman AF Guardian, ein U-Boot-Abwehrflugzeug der US Navy, siehe Grumman AF
 Guardian (Satellit), einen Prototyp für eine privatwirtschaftliche Raumstation
 Guardian (Titel), den Vorsteher eines Franziskaner-, Minoriten- oder Kapuzinerkonvents
 Jede Sekunde zählt – The Guardian, ein US-amerikanischer Film
 The Guardian – Retter mit Herz, eine US-amerikanische Fernsehserie
 Guardian Angels, eine Schutz-Bürgerinitiative
 Blind Guardian, eine Metal-Band aus Deutschland
 Guardian (Schiff, 1784), Schiff der britischen Marine
 HMS Guardian (1932), Netzleger der britischen Marine, Baujahr 1932
 USS Guardian (MCM-5), Minensucher der US Navy, Baujahr 1985
 Guardian Brito (1966), Tanker der chilenischen Marine, Baujahr 1966
 Guardian Nunatak, Nunatak in der Ross Dependency, Antarktika
 Guardian Rock, Klippenfelsen vor der Westküste der Antarktischen Halbinsel

Siehe auch:

 The Guardian (Begriffsklärung)
 Guardians
 Gardian
 Gordian
 Gurdjian